Bluebird — студийный альбом американской певицы Эммилу Харрис, выпущенный рекорд-лейблом Warner Bros. Records в 1989 году. Пластинка достигла строчки № 15 в Top Country Albums, а два наиболее успешных сингла — «Heartbreak Hill» и «Heaven Only Knows» — вошли соответственно в Топ-10 и Топ-20 Hot Country Songs. Концептуально работа следовала фирменным рецептам певицы, сочетая кантри-рок, редкие авторские песни и кантри-стандарты. В 2004 году альбом вновь привлёк внимание публики, когда песня «Heaven Only Knows» прозвучала в телесериале «Клан Сопрано».

Альбом 
После скромного некоммерческого проекта Angel Band, певица вернулась к более привычному формату с альбомом Bluebird. Работа содержала присущее Харрис сочетание кантри-рока, творчества эксцентричных авторов-песенников и свежих прочтений классики кантри. Как и её концептуальная пластинка The Ballad of Sally Rose, новый релиз объединял треки единой темой — на этот раз потерянной любви. Продюсером альбома совместно с Харрис выступил гитарист Ричард Беннетт. Нестандартное авторское творчество здесь отражали работы Кейт Макгерригл, Тома Раша и Батча Хэнкока. Так, последние двое обогатили запись композициями «No Regrets» и «If You Were a Bluebird» соответственно.

Помимо этого, Харрис продемонстрировала свои версии песен «You’ve Been on My Mind» Родни Кроуэлла и «Icy Blue Heart» Джона Хайатта. В трек-листе имело место и достаточно редкое явление — написанная самой Харрис баллада «A River for Him». Кульминацией проекта была интерпретация кантри-классики «I Still Miss Someone» Джонни Кэша. Вместе с тем наиболее популярными треками оказались «Heaven Only Knows» авторства Пола Кеннерли и «Heartbreak Hill», сочинённая им совместно с Харрис. В целом пластинка являлась для артистки проверенным вариантом и следовала её устоявшимся стандартам. Альбом также стал для Харрис заключительной работой 1980-х годов.

Релиз 
Bluebird достиг строчки № 15 в Top Country Albums. Первый сингл «Heartbreak Hill» добрался до позиции № 8 в Hot Country Songs, а вышедший вслед за ним «Heaven Only Knows» — до № 16. Песня «I Still Miss Someone» не поднялась выше строчки № 51. Пластинка в 1989 году номинировалась на премию «Грэмми» как «Лучшее женское вокальное кантри-исполнение». Полтора десятилетия спустя альбом неожиданно вновь привлёк внимание публики, когда песня «Heaven Only Knows», прозвучала в телесериале «Клан Сопрано» (открывая и закрывая эпизод «Два Тони» в пятом сезоне).

Трек-лист

Чарты

Музыканты 
   
 Ричард Беннетт — акустические и электрические 12-струнные и шестиструнные гитары, шестиструнный бас, перкуссия, мандолина
 Глен Хардин — фортепиано, синтезатор
 Steve Fishell — педал-стил, добро
 Дэвид Померой — акустический и электрический бас, электроконтрабас
 Billy Thomas — ударные, перкуссия, бэк-вокал
 Эммилу Харрис — акустическая гитара, электрогитара, перкуссия
 Киран Кейн — мандолина
 Кейт Макгерригл — аккордеон, бэк-вокал
 Carl Marsh — синтерзатор, орган Хаммонда
 Бонни Рэйтт — электрическая слайд-гитара, бэк-вокал
 Майк Хендерсон — электрическая слайд-гитара
 Кенни Малоун — перкуссия
 Эмори Горди — дирижёр, оркестровки
 Glen Duncan — мандолина
 Марк O' Коннор — мандолина
 Марти Стюарт — мандолина
 Анна Макгерригл — бэк-вокал
 Ashley Cleveland — бэк-вокал
 Гэрри Стинсон — бэк-вокал
 Donivan Cowart — бэк-вокал
 Бэрри Ташиян — бэк-вокал
 Мэри Энн Кеннеди — бэк-вокал
 Пэм Роуз — бэк-вокал

Литература

Примечания 

Альбомы Эммилу Харрис
Кантри-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы 1989 года